Veksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Veksjön, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Liss-Veksjön, sjö i Älvdalens kommun, 
Veksjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (82,6 ha)
Lill-Veksjön, sjö i Krokoms kommun,  (31,7 ha)
Veksjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (62,2 ha)
Veksjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (95,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn